Klarenbeek (dorp), een dorp in de gemeenten Apeldoorn en Voorst
Klarenbeek (landgoed), een landgoed in Doornspijk
Klarenbeek (Arnhem), een wijk in Arnhem
Park Klarenbeek, een voormalig landgoed in Arnhem
Klarenbeek (beek in Arnhem) of Molenbeek
Klarenbeek (Middelburg), een wijk in Middelburg
 Klarenbeek (stadion), voetbalaccommodatie (1896-1915) in Arnhem
 Klarenbeek (Amstel), boerderij in Amsterdam

Zie ook 
Station Klarenbeek
 SC Klarenbeek, sportvereniging
 Landgoed Krepel of Klarenburg, buitenplaats in dorp Klarenbeek (Voorst)
 Laan van Klarenbeek, straat in Arnhem
 Oud Klarenbeek, boerderij in Breukelen

Personen met de achternaam Klarenbeek 
 Jenny Arean (Joanna Klarenbeek), Nederlands zangeres, cabaretière en actrice
 Eric Klarenbeek, Nederlands ontwerper
 Hanna Klarenbeek, Nederlands kunsthistoricus en conservator
 Hans Klarenbeek, Nederlands schaker
 Joran Klarenbeek, Nederlands honkballer
 Marcel Klarenbeek, Nederlands atleet